Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Monica Seles 6–3, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Monica Seles (finale)
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Zina Garrison (secondo turno)

 Gigi Fernández (secondo turno)
 Lori McNeil (semifinali)
 Amy Frazier (quarti di finale)
 Mary Pierce (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 1991